Moos è un termine tedesco per indicare un "acquitrino", un "terreno paludoso". Esso costituisce così la base per alcuni toponimi nei paesi di lingua tedesca.

Località
in Italia:
Moos – è il nome tedesco del comune di Moso in Passiria in provincia di Bolzano.
Moos – è un castello che sorge vicino ad Appiano sulla Strada del Vino.
in Germania:
Moos – un comune del circondario di Costanza nel Baden-Württemberg
Moos – un comune del circondario di Deggendorf in Baviera

La traduzione italiana del termine in Moso è superficiale e artificiosa. Probabilmente più consacrata dall'uso è la resa Palù che si ha nel caso di Moos frazione di San Lorenzo di Sebato, non lontano dalle zone di lingua ladina.

Informatica
 MOOS – middleware publish/subscribe che permette il dialogo con messaggi attraverso un database centralizzato.

Persone
 Moos – un cantante francese